Diverse cattedrali sono dedicate a San Michele Arcangelo:

 Cattedrale di San Michele, ad Alba Iulia (Romania)
 Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga
 Cattedrale ortodossa di San Michele Arcangelo a Belgrado (Serbia)
 Cattedrale di San Michele, a Carcassonne (Francia)
 ex Cattedrale di San Michele Arcangelo a Casertavecchia
 Cattedrale di San Michele Arcangelo a Caserta
Cattedrale di San Michele Arcangelo a Mazyr (Bielorussia)
 Cattedrale di San Michele, a Rikitea (Polinesia francese)
 Cattedrale di San Michele Arcangelo a Tegucigalpa (Honduras)
 Cattedrale di San Michele, a Toronto (Canada)
 Cattedrale di San Michele, a Veszprém (Ungheria)

Pagine correlate 

 Chiesa di San Michele Arcangelo